Plusieurs lycées portent le nom de Frédéric Mistral :

 la Cité scolaire Frédéric-Mistral à Avignon ;
 le lycée Frédéric-Mistral, Lycée des Métiers du Bâtiment et des Industries Graphiques de Nîmes ;
 le lycée Frédéric-Mistral de Marseille ;
 le , de Fresnes.